Dušan Bogdanović (gitarist) (1955.)
Dušan Bogdanović (košarkaš) (1993.)
Dušan Bogdanović (nogometaš) (1979.)
Dušan Bogdanović (publicist i političar) (1885. — 1944.), član glavnog odbora Narodne seljačke stranke